Marcus Horatius Pulvillus (abgekürzt M. Horatius Pulvillus) ist der Name folgender Personen:

* Marcus Horatius Pulvillus (Konsul), römischer Suffektkonsul 509 v. Chr. und Konsul 507 v. Chr.
 Marcus Horatius Pulvillus (Militärtribun), römischer Militärtribun 378 v. Chr.